Steven ou Steve Baker peut désigner :

Sports 
  (né en 1952), coureur motocycliste américain ;
  (né en 1956), joueur de baseball américain ;
  (né en 1957), joueur de hockey sur glace américain ;
  (né en 1962), joueur de football anglais ;
  (né en 1978), joueur de football anglais ;
  (né en 1980), joueur australien de football australien ;

Autres 
 Steve Baker, designer du jeu de société Space Crusade ;
  (1938-2017), comédien et magicien américain ;
 Steve Baker (né en 1971), homme politique britannique ;
 Steve Baker (né en 1979), dessinateur et illustrateur français ;
  (né en 1976), producteur de spectacle britannique.

Voir aussi